Gerstäcker ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Eduard Adolph Gerstäcker (1828–1895), deutscher Zoologe
 Claudia Gerstäcker (* 1936), österreichische Schauspielerin
 Friedrich Gerstäcker (1816–1872), deutscher Schriftsteller
 Friedrich Samuel Gerstäcker (1788–1825), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Wenzel Gerstäcker von Simplon (1786–1836), österreichischer Offizier